В Ирландии законом  определены следующие типы городских поселений:
 City (, крупный город, сити) — 6 крупнейших городов страны, из которых пять (Дублин, Корк, Лимерик, Уотерфорд и Голуэй) в административном отношении равны графствам (города-графства), шестой (Килкенни) входит в одноимённое графство и в административном отношении близок средним городам (borough); ранее назывались «county boroughs».
 Borough (, средний город, боро) — четыре самоуправляемых города (Клонмел, Дроэда, Слайго и Уэксфорд), плюс Килкенни, который в зависимости от контекста может быть и боро, и сити; ранее назывались «municipal boroughs».
 Town (, малый город, таун) — 75 городов, имеющих собственные городские советы (town council); акт 2001 года объединил в это понятие 26 «традиционных» городов (которые были так определены в Towns Improvement Act 1854 года) и 49 «urban districts», существовавшие с 1898 года. Незадолго до этого 6 «традиционных» городов были лишены своего статуса (Раздел 62 в Local Government Act, 1994): Коллон, Фетард, Ньюкасл-Уэст, Раткил, Роскоммон и Таллоу.
Итого в Ирландии в соответствии с указанным законом 2001 года имеется 85 городов.

Ниже представлен список городов Ирландии с указанием графств, в которых они находятся; в графствах Дун-Лэаре-Ратдаун, Литрим и Южный Дублин городов нет.

Общая карта 
Легенда карты:
  Столица Ирландии
  Сити
  Боро
  Тауны

Примечания 

Ирландия
Списки:География Ирландии